Бони (Сливен, 12. децембар 1973) уметничко је име бугарске поп-фолк певачице Бонке Симеонове Илиеве.

Дискографија

Албуми 
 -{Авантюра}- (1998)
 -{Клада от страст}- (1999)
 -{Бисерни сълзи}- (2002)
 -{Полудявам ли}- (2004)
 -{Бони}- (2006)
 -{Магия}- (2007)
 -{The Best – Приятели за продан}- (2008)
 -{Продължавам}- (2015)

Спотови

Тв верзије

Референце 

Рођени 1973.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи
Роми у Бугарској